Niemcy:
 Speyer (pol. Spira) – miasto na prawach powiatu w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat

Osoby:
 Eva Speyer – niemiecka aktorka
 Georg Speyer – niemiecki bankier
 Jaap Speyer – holenderski reżyser
 Wilhelm Speyer – niemiecki pisarz